Дискографията на българската изпълнителка Лияна се състои от 4 студийни албума и 43 видеоклипа. През годините певицата работи с две музикални компании „Орфей мюзик” и „Съни Мюзик”.

Албуми

Студийни албуми

Самостоятелни песни 
 Щастливецът (дует с Константин) (1999)
 Случайно (2001)
 Още ме обичай (2004)
 Ще бъда твоето слънце (2004)
 Родна земя (2005)
 Еротика (2005)
 Преговор (2005)
 Ще плащаш (2006)
 Да я науча (2010)
 Пак лъжа (2010)
 Ох, ох (2011)
 Забий ми ножа (2011)
 Запознай се с мен (2011)
 Кус, кус (2011)
 Тяло, пречиш ми (2012)
 Звяр (2012)
 Забранена любов (дует с Офир Коен) (2012)
 Изневяра (дует с DJ Ники) (2012)
 Дай цигара (2012)
 Боли ме (2013)
 Кой е той (2013)
 Избягай (2014)
 До лудост (2014)
 Вуду (2016)
 Дреме ли ми (2016)
 И мъжете (2016)
 Принцеса (2019) 
 Любов (2019)   
 Шамар (2019)
 Момичето (с Константин) (2020)
 Като хлапе (с Константин) (2020)
 Изхвърли ме (2021)
 Браво, браво (2022)

Видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Лияна в официалния ѝ уебсайт

Портал:Музика/Тематични статии
Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители